Záboří kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Záboří (okres České Budějovice)
 Záboří (okres Strakonice)
 Záboří nad Labem (okres Kutná Hora)